Гори́цы — деревня в Погарском районе Брянской области. Расположена на правом берегу реки Судость, в 5 км от границы с Украиной.

История 
Упоминается с 1 половины XVIII века в составе Погарской сотни Стародубского полка (владение погарской ратуши).

В 1919—1928 гг. — центр Чаусовской волости Стародубского уезда.

Достопримечательности 
На территории деревни находится памятник археологии — Селище «Горицы». Код памятника: 3200000388

Примечания 

Населённые пункты Погарского района